L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Antalya se déroule du 24 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Damir Džumhur remporte l'épreuve en simple, Marcelo Demoliner et Santiago González celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Maximilian Marterer, du Canadien Vasek Pospisil, du Taïwanais Lu Yen-hsun et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Márcos Baghdatís, Ričardas Berankis, Jordan Thompson et Mirza Bašić.

Lauréats 
Damir Džumhur remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Adrian Mannarino. C'est la cinquième fois que le Français s'incline en finale, la deuxième à Antalya.

En double, Marcelo Demoliner et Santiago González décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Sander Arends et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Antalya
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2018
Antalya
Sport en Turquie en 2018
Tennis en juin 2018